Die Saison 1997/98 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 29. in ihrer Geschichte. Insgesamt 27 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die vier jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 24 bzw. 26 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1998. Dies schaffte die HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim.

In die Oberligen mussten mit dem TV Schwitten (Westfalen), dem HSV Rheydt (Mittelrhein), der Spvgg Andernach (Niederrhein) und der HSG Biewer-Pfalzel/Trier (Rheinland-Pfalz) vier Mannschaften absteigen.

Der TuS Spenge schließt sich mit dem TV Lenzinghausen zur HSG Spenge-Lenzinghausen zusammen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
HC 93 Bad Salzuflen – HSG Römerwall

HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim – Borussia Mönchengladbach

TV Brechten – TuS Niederpleis

DJK Unitas Haan – TuS Jöllenbeck

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 Ahlener SG
 HSV Rheydt
 TuRa Bergkamen
 TuS Jöllenbeck
 TV Korschenbroich
 HSG Biewer-Pfalzel/Trier
 Spvgg Andernach
 TuS Weibern
 TV Jahn Wahn
 VfL Gummersbach Junioren

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1997/98
Handballsaison 1997/98